Dans l'univers des Royaumes oubliés, Castelmithral est une vieille cité naine dont les tunnels sont souvent remplis de veines de mithril, parfois aussi épaisses qu'un bras. C'est dans cette ville que réside Bruenor Marteaudeguerre.

Histoire 
L'histoire de la forteresse est principalement narrée par les romans axés sur Drizzt Do'Urden et Bruenor Marteaudeguerre, roi de Castelmithral.

Quand Bruenor n'était encore qu'un jeune nain, les duergars alliés à un dragon d'ombre, attaquèrent Castelmithral et en chassèrent son clan. Les survivants partirent presque tous pour Valbise. Bruenor prit le commandement d'une centaine de nains et choisit de s'allier avec les humains de Dix-Cités pour que sa colonie s'y installe, même s'il souhaitait retourner vivre dans son ancienne ville.

Bruenor demanda à Drizzt de l'aider à retrouver le chemin de la fabuleuse cité. Après l'avoir retrouvé, les compagnons parvinrent à la reprendre aux mains de leurs ennemis, grâce à l'aide de la Citadelle Adbar, Longueselle et Nesmé. Le clan Marteaudeguerre revint s'y installer, ainsi que d'autres nains venus de lointaines forteresses.

Bruenor devint le huitième roi de Castelmithral. Par la suite, la forteresse a été attaquée peu après le Temps Des Troubles par une armée d'elfes noirs en provenance de Menzoberranzan, dirigés par la Matronne Yvonnel Baenre. Le raid fut repoussé, quand Bruenor parvint à éliminer Baenre (en partie grâce à l'aide pernicieuse du démon Ertuu), car l'armée drow en surface a déserté après le lever du soleil, et l'armée dans les tunnels s'est désagrégée à la suite de l'annonce de la mort de Baenre.

Cette guerre a marqué le retour du père fondateur de Castelmithral, Gandalug Marteaudeguerre, qui prit alors la place de Bruenor à la tête de la forteresse. Une fois Gandalug décédé, Bruenor est redevenu dixième roi de Castelmithral, pour affronter immédiatement l'armée orque des Flèches Sombres, dirigée par le puissant Obould.

La guerre, qui a duré plus d'un an, a vu Obould conquérir tous les territoires situés entre le Boilune, l'Epine Dorsale du Monde et la rivière Surbrin, avant que Bruenor et les armées confédérées des Marches d'Argent ne parviennent à le stopper, et ne décident de reconnaître le Royaume des Flèches comme le premier État Orque.

Ville des Royaumes oubliés